

Cinema 
 Topaz – film di Alfred Hitchcock del 1969, tratto dall'omonimo romanzo di Leon Uris
 Topaz – titolo originale del film Tokyo decadence del 1992

Geografia 
 Topaz – census-designated place nella Contea di Mono in California

Letteratura 
 Topaz – romanzo di Leon Uris del 1967, da cui Alfred Hitchcock trasse l'omonimo film

Musica 
 Topaz – album dei The Rippingtons
 Topaz – casa discografica parte di Radio Corporation of America

Altro 
 Topaz – cultivar di melo.
 Topaz Energy – azienda petrolifera irlandese.